„Ardito” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina:
 „Ardito” – niszczyciel typu Ardito z okresu I wojny światowej
 „Ardito” – torpedowiec typu Ciclone z okresu II wojny światowej
 „Ardito” (D550) – niszczyciel rakietowy typu Audace z lat 70. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy włoskich okrętów